Fusajiro Yamauchi (1860-1940), le fondateur de la société Nintendo ;
 Hiroshi Yamauchi (1927-2013), arrière-petit-fils de Fusajiro Yamauchi, troisième président de Nintendo ;
 Kazunori Yamauchi (né en 1967), créateur de la série des Gran Turismo ;
 Michio Yamauchi (né en 1950), photographe des rues japonais ;
 Sekiryo Yamauchi (1901-1949), gendre de Fusajiro Yamauchi, deuxième président de la société Nintendo ;
 Shigeyasu Yamauchi (né en 1954), réalisateur japonais ;
 Tetsu Yamauchi (né en 1946), bassiste japonais.

Voir aussi 
 L'ancienne résidence Yamauchi situé à Kōchi au Japon ;
 Le clan Yamauchi, une famille de daimyos du Japon médiéval.